John David Jackson kan syfta på:

* John David Jackson (1925–2016), kanadensisk-amerikansk fysiker
 John David Jackson (född 1963), amerikansk boxare